Le Toyota Land Cruiser Station Wagon est un véhicule tout-terrain construit par Toyota depuis 1966. Il s'agit de la version rallongée du Land Cruiser.

Historique

1967 

Première version du tout-terrain Land Cruiser SW. Son moteur était un 6 cylindres de 3,9 litres.

1980 

Arrivée de la version break équipée de deux diesels, 3,4 et 4 litres, et d'un moteur essence 4,2 litres.

1991 

Sortie du Land Cruiser 80 doté d'un moteur essence de 4,5 litres et d'un diesel 4,2 litres 170 cv et vendue par Lexus sous le nom de Lexus LX.

1998 

Sortie en 1998 le Land Cruiser HDJ 100 se dote d'un 4,7l V8 essence 234 cv et d'un 4,2l 6 cylindres diesel 204 cv et revendue par Lexus sous le nom de Lexus LX 470.

2008 

Dernière génération qui oublie l’appellation "Station Wagon" utilisée précédemment par les versions précédentes du Land Cruiser rallongé pour "V8". Restylage en  également en 2016, puis aussi restylé fin 2018 pour l'année 2019. Il se dote d'un V8 4.5l de 272 cv durant l'année 2008 puis un V8 4.6l 286 cv suivant l'année 2012 puis le  V8 de 5.7l développant 381 cv produit de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Revendue par Lexus sous le nom de Lexus LX 570.

Voir aussi 
 Toyota Land Cruiser

Land Cruiser Station Wagon
Automobile des années 1960
Automobile des années 1970
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020
Véhicule à transmission intégrale